Битка код Араса може да се односи на:

Битка код Араса (1917), битку из Првог светског рата.
Битка код Араса (1940), битку из Другог светског рата.